Mataró puede referirse a:

 Mataró, ciudad de Cataluña, capital de la comarca de El Maresme
 La Mataró, locomotora popularmente conocida como La Mataró, fue la primera locomotora de vapor en ser operada en el territorio de la península ibérica.
 El Mataró, masía de Arbucias (Selva) incluida en el Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Cataluña.